Syväsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syväsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,77), 
 Syväsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Syväsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Syväsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Syväsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,38), 
 Syväsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Syväsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Syväsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 28,10), 
 Syväsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Syväsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,02, long 27,16), 
 Syväsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar